Karl Eugen ist der Name folgender Personen:

 Karl Eugen (Arenberg) (1633–1681), Herzog von Arenberg und Aarschot
 Karl Eugen (Württemberg) (1728–1793), Herzog von Württemberg